Heggli ist der Familienname folgender Personen:

 Bendik Jakobsen Heggli (* 2001), norwegischer Skispringer
 Daniel Heggli (* 1962), Schweizer Radrennfahrer